Sainte-Christine désigne de nombreux lieux dont la toponymie s'inspire de la sainte chrétienne Sainte Christine.

Toponymes

Canada (Québec) 
 Sainte-Christine, municipalité de paroisse de Acton.
 Sainte-Christine-d'Auvergne, municipalité de Portneuf.

France 
 Sainte-Christine, ancienne commune française de Maine-et-Loire, auj. intégrée à Chemillé-en-Anjou.
 Sainte-Christine, commune française du Puy-de-Dôme.
 Sainte-Christine, ancienne commune française de la Vendée, auj. intégrée à Benet.

Voir aussi  
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France